«Juan Gutiérrez» es el conjunto, del nombre propio Juan y el apellido Gutiérrez, que puede referirse a:

Personajes

Músicos 
 Juan Gutiérrez Campos (1962-), músico peruano;
 Juan Gutiérrez de Padilla (c.1590–1664), compositor mexicano;

Deportistas 
 Juan Gutiérrez Moreno "Juanito" (1976-), futbolista español;
 Juan Gutiérrez Robles "Juanito" (1980-), futbolista español;
 Juan Gutiérrez Acosta (1964-), futbolista chileno;
 Juan Gutiérrez Arenas (1990-), futbolista chileno;
 Juan Pedro Gutiérrez Lanas (1983-), baloncestista argentino;
 Juan Gutiérrez (1983-), beisbolista venezolano;
 Juan Manuel Gutiérrez Freire (2002-), futbolista uruguayo;

Otros 
 Juan Gutiérrez (mediador) español
 Juan Gutiérrez de la Concha (1760–1810), militar español;
 Juan Gutiérrez Soto (¿1945?-2013), político socialista chileno;
 Juan Gutiérrez Fischmann (1957-), paramilitar chileno, fundador del FPMR;

Nombre compuesto 
 Juan María Gutiérrez, .
 Juan José Gutiérrez, .